«Second Hand Rose» () — песня, написанная  и  в 1921 году.

Версия Фанни Брайс 
Впервые была исполнена Фанни Брайс в том же 1921 году в ревю «Безумства Зигфелда». И хоят в целом постановка получила смешанные отзывы, выступление Брайс с данной песней было признано очень удачным.

Из-за популярность песни, решено было выпустить её коммерчески, «Second Hand Rose» достигла 6 места в чарте США. В 1928 году Брайс исполнила эту песню в фильме «».

Версия Фанни Брайс включена в Национальный реестр аудиозаписей.

Версия Барбры Стрейзанд 

Барбра Стрейзанд, которая только что сыграла в бродвейском мюзикле 1964 года «Смешная девчонка», основанном на жизни Брайс, записала «Second Hand Rose» для своего телешоу «Меня зовут Барбра», а позже выпустила песню в качестве сингла со второго студийного альбома My Name Is Barbra, Two… (1965).

Её версия песни стала международным хитом, достигнув 14 места в Великобритании, 3-го места в Нидерландах, 6-го места в Австралии, 32-го места в США и номера один в канадском чарте Adult Contemporary. Запись была впоследствии включена в сборник лучших хитов Barbra Streisand’s Greatest Hits 1970-го года.

Стрейзанд получила аналогичное признание за кавер-версию песни «My Man», успех этих песен побудил включить их в экранизацию «Смешной девчонки» 1968-го года, несмотря на то, что ни одна песня не появилась в оригинальном мюзикле.

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 1921 года
Песни Фанни Брайс
Песни Барбры Стрейзанд
Синглы Columbia Records
Песни из мюзиклов
Национальный реестр аудиозаписей
Поп-стандарты
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM
Песни из фильма «Смешная девчонка»